Fricka bezeichnet

 eine Gestalt in Richard Wagners Opernzyklus Der Ring des Nibelungen
 eine Schreibweise der Speise Frigga (Gericht)
 die slowakische Gemeinde Frička

Siehe auch:
 Frick
 Frigga
 Frigg
 Frika